Aus dem erblichen Amt des Schultheißen entwickelte sich zum Ende des 14. Jahrhunderts das Wahlamt des Bürgermeisters, der von den Ratsmitgliedern Delitzschs, jährlich wechselnd, bestimmt wurde. Die Herausbildung eines selbständigen, von der hausbesitzenden Bürgerschaft gewählten Rates und des sich daraus rekrutierenden Bürgermeisters, erfolgte in Delitzsch mit hoher Wahrscheinlichkeit im Zeitraum zwischen 1364 und 1376. Somit lassen sich für das Jahr 1376 der gewählte Rat, geteilt in drei wechselnde Räte, mit dem Bürgermeister und der Beginn des ältesten Stadtbuches nachweisen. Die Namensliste der Bürger- und Oberbürgermeister von Delitzsch und ihrer Regierungszeiten ist vom ältesten Oberbürgermeister beginnend fortschreitend geordnet.

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Die Bürgermeister von Delitzsch

Quelle 
 Heimatbilder – Blätter zur Unterhaltung und Belehrung (Kostenlose Beilage zum Delitzscher Tageblatt (Januar 1910 – August 1914))

Einzelnachweise 

!
Delitzsch
Burgermeister Delitzsch